

Patronyme 

 Heinrich Rickert (1863-1936), philosophe allemand ;
 M. Rickert (1959-), écrivaine américaine ;
 Rick Rickert (1983-), joueur de basket-ball américain ;
 Shirley Jean Rickert (1926-2009), actrice américaine.

Toponyme 

 Rickert, commune allemande du Land de Schleswig-Holstein.

Autres 
 Rickert, personnage secondaire du manga et de la série animée Berserk.